Het Lakeside World Professional Darts Championship 2012 was de 35e editie van het toernooi. Het darttoernooi werd gespeeld van 7 tot en met 15 januari in het Lakeside Leisure Complex te Frimley Green, Surrey. De organisatie was in handen van de British Darts Organisation. De Nederlander Christian Kist won als debutant en via het kwalificatietoernooi bij de mannen, bij de vrouwen pakte de Russische Anastasia Dobromyslova haar tweede titel.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit toernooi was £ 320.000.

Mannen
 Winnaar: £ 100.000
 Verliezer: £ 30.000
 Halvefinalist: £ 11.000 (2x)
 Kwartfinalist: £ 6.000 (4x)
 Tweede ronde: £ 4.250 (8x)
 Eerste ronde: £ 3.000 (16x)

Vrouwen
 Winnaar: £ 10.000
 Verliezer: £ 2.000
 Halvefinalist: £ 1.000 (2x)
 Kwartfinalist: £ 500 (4x)

Mannen en vrouwen 
 9-darter: £ 52.000 (mannen & vrouwen)
 Hoogste uitgooi: £ 3.000 (mannen & vrouwen)

Gekwalificeerde spelers

Mannen

Vrouwen

Speelschema 
Het speelschema werd op 7 november 2011 bekendgemaakt.

Mannen

Vrouwen

Finale

Televisie-uitzendingen 

Het toernooi werd gezamenlijk uitgezonden door de BBC en ESPN in het Verenigd Koninkrijk. De BBC zond de middagsessies uitzenden in het openingsweekend en de hoogtepunten van de middagsessies van 9 tot 13 januari uit, de eerste halve finale en de finale. ESPN zond de avondsessies uit, de wedstrijden in de 2e ronde, alle kwartfinales, de tweede halve finale en de hoogtepunten van de finale.. In België en Nederland werd het toernooi uitgezonden door Eurosport.

World Professional Darts Championship
Darts in 2012